The Lion King (pel·lícula de 1994), pel·lícula musical animada, produïda per Walt Disney Animation Studios i dirigida per Roger Allers i Rob Minkoff 
 The Lion King (musical), musical basat en la pel·lícula homònima de Disney de 1994
 Disney's The Lion King (videojoc), videojoc basat en la pel·lícula homònima de Disney de 1994
 The Lion King (pel·lícula de 2019), pel·lícula musical animada estatunidenca fotorealística, remake de la pel·lícula homònima de 1994